W88 peut faire référence à :
 Exposition aux rayonnements ionisants, d’après la classification internationale des maladies ;
 W88, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres